Hickman County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hickman County (Kentucky)
Hickman County (Tennessee)